2 miejscowości w Polsce:
 Solno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Solno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo